Vu à la télé, téléfilm français de Daniel Losset diffusé en  2002 ;
 Vu à la télé, émission de télévision belge diffusée depuis 2014 ;
 Vu à la télé, émission de télévision française diffusée en 2014 ;
 Vu à la télé, épisode de la vingt-cinquième saison des Simpson diffusé en 2014.